Casey Prather – cestista statunitense
 James Prather Jontz – politico statunitense
 Maurice Prather – fotografo e regista statunitense
 Richard S. Prather – scrittore statunitense